Jméno Jiří Adamec náleží více osobám:

 Jiří Adamec (fotbalista) (* 1982) – fotbalista třetiligového FK Mutěnice
 Jiří Adamec (* 1957) – český samozvaný psycholog
 Jiří Adamec (režisér) (* 1948) – televizní režisér

Reference